Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Mats Wilander 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Steve Denton (primo turno)
 Brian Teacher (primo turno)
 Christopher Mottram (terzo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Chip Hooper (primo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Mel Purcell (terzo turno)

 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (primo turno)
 Mark Dickson (primo turno)
 Assente
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Henri Leconte (Campione)
 Jay Lapidus (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1982